Золотой воздушный змей 2017 — 16-я церемония вручения кинопремии «Золотой воздушный змей», учреждённой «Союзом кинематографистов Вьетнама». Состоялась 15 апреля 2018 года в Ханойском оперном театре. Одной из отличительных черт церемонии 2018 стало наличие в конкурсной программе большого количества адаптаций зарубежных фильмов.

Результаты

Примечания 

Кинопремии Вьетнама
Кинофестивали Вьетнама